Krohnitta är ett släkte av pilmaskar. Krohnitta ingår i familjen Krohnittidae.

Krohnitta är enda släktet i familjen Krohnittidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Pilmaskar
Krohnitta